Chaabane bezeichnet:

 Hichem Chaabane, (* 1988), algerischer Radrennfahrer
 Abdelkader Chaabane, (* 1954), algerischer Radrennfahrer
 Chaabane (Name)
 Schaʿbān